Ватник:

 Ватник — предмет одягу, основним матеріалом якого є вата.
 Ватник — інтернет-мем.